Охлопков — російське прізвище.

 Охлопков Микола Павлович (1900–1967) — російський актор. Народний артист СРСР (1948).
 Охлопков Федір Матвійович (1908–1968) — снайпер 234-го стрілецького полку, Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища